Slovo kartáč může být označením pro :
 kartáč – domácí nástroj nebo řemeslnická pracovní pomůcka 
 kartáč na boty – nástroj k cídění a leštění obuvi
 drátěný kartáč – pracovní nástroj používaný v různých řemeslných činnostech – např. v zámečnictví, klempířství, instalatérství apod.
 Toaletní kartáč
 Kartáče viz Komutátor (elektrotechnika)
 Kartáčový náboj – druh dělostřeleckého náboje 
 Zubní kartáček 
 Mezizubní kartáček